Lekcje pana Kuki – powieść Radka Knappa
 Lekcje pana Kuki – film z 2008, ekranizacja powieści